Likouala kan syfta på följande platser:

Kongo-Brazzaville 

 Likouala (departement), 
 Likouala-Mossaka (vattendrag) 
 Likouala-aux-Herbes (vattendrag)